Abdullayeva ist der Familienname folgender Personen:

Arzu Abdullayeva (* 1954), aserbaidschanische Menschenrechtlerin
Layes Abdullayeva (* 1991), aserbaidschanische Leichtathletin